Jméno Blažkov nese více obcí:
 Blažkov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Blažkov (tvrz)

… nebo částí obcí:
 Blažkov (Omlenice) – část obce Omlenice v okrese Český Krumlov;
 Blažkov (Slavoňov) – část obce Slavoňov v okrese Náchod
 Blažkov (Krásno nad Kysucou) – část města Krásno nad Kysucou

… též kopec:
 Blažkov (Arnolecké hory) – vrchol v Arnoleckých horách (693 m n. m.) v okrese Žďár nad Sázavou.

Externí odkazy